Leeftijdsgroep (scouting)
 De leeftijdsgroepen van de mens:
 Baby
 Peuter
 Kleuter
 Kind (leeftijdsgroep)
 Puberteit, een puber
 Adolescentie, een adolescent
 Volwassene
 Bejaarde
 Oudere